Kühnle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kühnle (1915–1993), deutscher Politiker (CDU).
 Georg Adam Kühnle (1796–1863), deutscher Industrieller, Gründer der Maschinenbaufirma Kühnle, Kopp & Kausch in Frankenthal (Pfalz) 
 Heinz Kühnle (Heinrich Georg Kühnle, 1915–2001), deutscher Vizeadmiral und Inspekteur der Marine
 Henning Kühnle (1943–2019), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Karl Kühnle (1900–1981), deutscher Künstler
 Karl Kühnle (Geistlicher) (1923–2003), deutscher Geistlicher
 Paul Kühnle (1885–1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kühnle, Kopp & Kausch (KKK), ehemaliges deutsches Maschinenbauunternehmen (Mitfirmengründer war Georg Adam Kühnle) (heute Siemens Turbomachinery Equipment GmbH)
 Kühnl
 Kühnel